«Строматы» () — богословское сочинение Климента Александрийского, написанное во II веке. Одно из первых христианских богословских сочинений.

Содержит апологию философии как «дела Божественного промышления». Также в произведении содержится полемика с гностиками и сторонниками докетизма. Упоминается и отвергается евангелие от Египтян. При этом христиане именуются истинными гностиками, поскольку всякое знание исходит от Бога. Ставится проблема соотношения веры и знания: «веры не может быть без знания» (V:I). В произведении обосновывается христианская свобода через оправдание Бога. Грех объявляется следствием свободы выбора. Счастье христианина полагается в надежде на загробное воздаяние. В трактате превозносится аллегорический метод толкования Писания: «Виноградная лоза — это аллегория Господа» (I:IX).

Ссылки 
 Стромат книга первая. / Пер. архим. Арсения. Воронеж, 1868. 180 стр.
 Строматы. / Пер. Н. Н. Корсунского. Ярославль, 1892. 944 стб.
 Климент Александрийский. Строматы. / Подг. текста, пер., пред. и комм. Е. В. Афонасина. В 3 т. СПб., Издательство Олега Абышко, 2003. Т.1. Кн. 1-3. 544 стр. Т. 2. Кн. 4-5. 336 стр. Т. 3. Кн. 6-7. 368 стр. (Серия «Библиотека христианской мысли». Источники). Рецензия д. филос. н. Шичалина Ю. А.
 «Строматы», книга VII: греческий текст и английский перевод (1902)
 Στρώματα (original text in Greek)

Христианская богословская литература
Книги II века
Христианство во II веке